Аббревиатура КУБ может означать:

 КУБ — Кизеловский угольный бассейн
 КУБ — советский связной радиоприёмник (коротковолновая ударная бригада)
 КУБ — индекс капитализации украинских банков

Также см. Куб (значения)